Rywalizacja indywidualna we florecie mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932 została rozegrana w dniach 2 – 4 sierpnia. Wystartowało 26 zawodników z 12 krajów.

Wyniki 
W pierwszej rundzie rywalizowano w trzech grupach. Z każdej z grupy sześciu najlepszych zawodników awansowało do półfinału. W półfinale rywalizowano w dwóch grupach z których 5 najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do finału. W grupach rywalizowano systemem każdy z każdym nie rozgrywając pojedynków w przypadku, gdy nie miały one wpływu na awans zawodników do dalszej rundy.

Runda 1

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Półfinały

Grupa 1

Grupa 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932